Justice League steht für:

 Gerechtigkeitsliga, fiktionale Superheldengruppe
 Justice League, US-amerikanische Zeichentrickserie (2001–2004)
 Justice League Unlimited, Originaltitel von Die Liga der Gerechten, US-amerikanische Zeichentrickserie (2004–2006)
 Justice League (Film), US-amerikanischer Film von Zack Snyder und Joss Whedon (2017)

Siehe auch:
 Justice Society of America, fiktionale Superheldengruppe